

Patronyme

 A.-F.-Thomas Le Vacher de la Feutrie (1738-1824), médecin et lexicographe français ;
 Michel-Gabriel Levacher (1802-1834), médecin français ;
 François Levacher (1915-2000), homme politique français ;
 Louis Levacher (1934-1983), peintre et sculpteur français ;
 Claire Levacher, chef d'orchestre classique français

Patronyme normand